Cassai, ou Kasai, pode ser:

Hidrografia
Rio Cassai em Angola e na República Democrática do Congo

Angola
Luma Cassai (ou Cassai Norte), vila e comuna da província da Lunda Norte
Cassai Sul, vila e comuna da província da Lunda Sul

Japão
Kasai, cidade da província japonesa de Hyogo.

República Democrática do Congo
Cassai província da República Democrática do Congo
Cassai Oriental província da República Democrática do Congo
Cassai Ocidental antiga província da República Democrática do Congo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos